Ben Hur kan syfta på:

 Ben Hur: en berättelse från Kristi tid – en roman från 1880 av Lew Wallace

 Ben Hur – en pseudonym för Åke Gerhard Larsson. se Åke Gerhard